Pantepec ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Pantepec (Chiapas)
 Municipio Pantepec (Puebla)